Hrvatska:
 Brezova, naselje u sastavu općine Sveti Križ Začretje, Krapinsko-zagorska županija
 Brezova Glava,  naselje u sastavu grada Karlovca, Karlovačka županija

BiH:
 Brezova Kosa, naselje u sastavu općine Cazin, Federacija Bosne i Hercegovine

Slovenija:
 Brezova (Celje, Slovenija), naselje u sastavu općine Celje

Slovačka:
 Brezová pod Bradlom grad u zapadnoj Slovačkoj u Trenčinskom kraju